Karl Küstner ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedrich Küstner (1856–1936), deutscher Astronom, Geodät und Hochschullehrer
 Karl Theodor von Küstner (1784–1864), deutscher Theaterintendant

Siehe auch:
 Carl Küstner (1861–1934), deutscher Maler und Hochschullehrer